Op het US Open 2021 tennistoernooi speelden de mannen het enkelspel van 30 augustus tot en met 12 september 2021 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema mannenenkelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021